Florent Perradin, né le  à Viriat, est un footballeur français. Il évolue au poste de défenseur central à l'UF Mâconnais.

Carrière 

Après avoir évolué au FC Dombes Bresse et à l'Olympique lyonnais durant sa jeunesse, il rejoint le FC Bourg-Péronnas après ne pas avoir été conservé dans le centre de formation du club lyonnais.

La montée en Ligue 2 obtenue avec le FC Bourg-Péronnas en 2014-2015, Florent Perradin décide de rester au club.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Naissance en mai 1992
Naissance à Viriat
Footballeur français
Joueur du Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01